Schwartmecke ist der Name von geographischen Objekten in Nordrhein-Westfalen:

 Schwartmecke (Eslohe), Ortsteil der Gemeinde Eslohe, Hochsauerlandkreis
 Schwartmecke (Finnentrop), Ortsteil der Gemeinde Finnentrop, Kreis Olpe
 Schwartmecke (Kirchhundem), Ortsteil der Gemeinde Kirchhundem, Kreis Olpe
 Schwartmecke (Bremecke), Zufluss der Bremecke, nahe Hoppecke (Brilon), Hochsauerlandkreis
 Schwartmecke, Oberlaufname des Elspebachs zwischen Schwartmecke (Eslohe) und Oberelspe (Lennestadt), Hochsauerlandkreis und Kreis Olpe
 Landschaftsschutzgebiet Schwartmecke, Gebiet im Stadtgebiet von Sundern und im Hochsauerlandkreis